Замок Ньюкасл:
* Замок Ньюкасл — замок в Бридженде, Уэльс
 Замок Ньюкасл — замок в Ньюкасл-апон-Тайне, Англия

См. также 
 Ньюкасл